

Patronyme 

 Julien Lesgourgues (1979- ), joueur de rugby à XV français ;
 Olivier Lesgourgues (1962- ), animateur et producteur de télévision français sous le nom de Mac Lesggy ;
 Yann Lesgourgues (1991- ), joueur de rugby à XV français.